Existuje více významných lidí se jménem Ignatios:

 Ignác z Antiochie, biskup, teolog a mučedník přelomu 1. a 2. století
 Ignatios I., cařihradský patriarcha 9. století